Vionnet peut désigner :

Patronyme 
 Louis-Joseph Vionnet (1769-1834), officier
 Madeleine Vionnet (1876 - 1975), une couturière française, fondatrice de la maison de couture homonyme.

Autre 
 La maison Vionnet, une maison de haute couture française.